Jméno a příjmení Jan Košťál má více nositelů:

 Jan Košťál (* 1980) – český hokejový útočník 
 Jan Košťál (rektor) (1884–1963) – profesor a rektor ČVUT 
 Jan Košťál (farář) (* 1908) – českobratrský farář